Dorfkirche Obersdorf steht für:
 Dorfkirche Obersdorf (Müncheberg) in der Stadt Müncheberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Dorfkirche Obersdorf (Sangerhausen) in der Stadt Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt